Бероја (још Берое, Вереја) може се односити на:

 неколико личности из грчке митологије
 римски назив за Стару Загору тј. бивши римски град на тлу данашње Старе Загоре
 ФК Берое, фудбалски клуб из Старе Загоре
 Стадион Берое
 Мала Вереја, село у општини Стара Загора
 првобитни назив руског градића Вереје